Exposures – In Retrospect and Denial е компилация на Dark Tranquillity, издадена през 2004. Съдържа два диска – първият с от редки и неиздавани песни на групата, а вторият – със записите от концертното DVD Live Damage, записано в Краков на 7 октомври 2002.

Съдържание

Диск 1

Бележки 
 Песни 1 и 2 са записани към Damage Done през 2002. Първата преди това не е издавана, а втората – само в японската версия на албума.
 Песни 3-5 са от звукозаписните сесии на Haven през 2000. Песни 3 и 4 са неиздавани преди това, а 5 – само в японската версия на албума.
 Песни 6 и 7 са записани през 1998, по време на сесиите на Projector. Песен 6 е издадена само в луксозното издание на албума, а песен седем не е издавана преди това.
 Песни 8 и 9 са от A Moonclad Reflection EP (1992), а 10, 11 и 12 от демото Trail of Life Decayed (1991).

Диск 2 

Албуми на Дарк Транкуилити
Музикални албуми от 2004 година